Bruno Kuzuhara e Coleman Wong erano i campioni in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione, non essendo eleggibili (superamento limite età).

Learner Tien e Cooper Williams hanno conquistato il titolo, battendo in finale Alexander Blockx e João Fonseca con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Alexander Blockx /  João Fonseca (finale)
  Adriano Dzhenev /  Iliyan Radulov (primo turno)
  Kilian Feldbausch /  Kyle Kang (primo turno)
  Mihai Alexandru Coman /  Matej Dodig (primo turno)

  Hayden Jones /  Danil Panarin (secondo turno)
  Abel Forger /  Zhou Yi (primo turno)
  Learner Tien /  Cooper Williams (campioni) 
  Lennon Roark Jones /  Hayato Matsuoka (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Australian Open 2023